Елецких — славянская фамилия.
 Елецких, Анатолий Иванович (в монашестве Ионафан; род. 1949) — епископ Русской Православной Церкви.
 Елецких, Гавриил Никифорович (1919—2003) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.